Восток — дослідницька станція в Антарктиді
 Восток — підлідне озеро в Антарктиді

 Восток — зупинка приміських поїздів на лінії -.

Восток — село, Карасуський район, Костанайська область

Восток — селище, Абатський район, Тюменська область
 Восток — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Восток — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Восток — селище, Каргасоцький район, Томська область
 Восток — селище, Котельницький район, Кіровська область
 Восток — починок, Шарканський район, Удмуртія
 Восток — автомобільна дорога

 Восток — серія радянських космічник апаратів
 Восток — радянська ракета-носій на базі Р-7
 Восток — український часопис
 Восток — терористичний загін Донецької народної республіки
 Восток — батальйон російських військ спеціального призначення